Иоанна Баварская () — жена короля Вацлава IV. Королева Чехии (1378—1386) и Германии (1376—1386).

Биография 
Предположительно родилась в Гааге, Иоганна была вторым ребенком герцога Альберта I Баварского (1336—1404), от его первой жены Маргариты (1342—1386), дочери герцога Пястов Людвика I из Бжега. Её родным братом был Вильгельм VI, граф Голландии. Ее дедушкой и бабушкой по отцовской линии были император Людвиг IV и Маргарита I, графиня Голландии.

В августе 1370 года Иоганна отправилась в Прагу, где 29 сентября 1370 года вышла замуж за принца Вацлава, сына и наследника императора Карла IV и его третьей жены Анны Свидницкой. Во время свадьбы Иоганне было восемь лет, а Вацлаву было девять. Император должен был получить папское разрешение из-за близкого родства молодожёнов . Поэтому бракосочетание откладывалось до 1376 года.

В 1376 году Карл назначил своего сына королем Германии, а после его смерти в 1378 году Вацлав также унаследовал Королевство Богемия. После чего Иоганна стала королевой Германии и Богемии. Также Иоганна получила почётный титул Наставницы Бранденбурга.

Брак длился шестнадцать лет, но у супругов не было детей (существует версия что Вацлав был бесплодным из-за алкоголизма). Иоганна умерла в 1386 году в возрасте двадцати трех или двадцати четырех лет, предположительно, от последствий нападения охотничьих собак Вацлава.

Вацлав устроил пышные похороны для Иоганны, которые прошли в замке Жебрак. Согласно обычаю, тело Иоганны было выставлено в течение нескольких дней в пражских церквях и позднее было погребено в Пражском Граде. Король Вацлав при погребении супруги не присутствовал, поскольку уехал на охоту в окрестности Жебрака.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 BAUER J. Podivné konce českých panovnic. Vydání 1. Třebíč : Akcent, 2002.
 ČECHURA, J. Ženy a milenky českých králů. Vydání 1. Praha ; Akropolis, 1994
 ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1378-1437. Lucemburkové na českém trůně II. Praha : Libri, 2000. 438 s. ISBN 80-85983-98-2.
 SPĚVÁČEK, Jiří. Václav IV. 1361-1419. K předpokladům husitské revoluce. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1986. 773 s. 
 ŠMAHEL, F. – BOBKOVÁ, L. (vyd.), Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha: NLN 2012, 929 s. ISBN 978-80-7422-093-7. [Stať „Královny Johana a Žofie" na s. 758–762 napsala PhDr. Božena Kopičková.]
 Kolektiv autorů. Královny a kněžny české. Předmluva a odborná redakce Jaroslav Čechura. Praha, X-Egem : Knižní klub, 1996, 254 s. ISBN 80-7176-411-6 (Knižní klub); ISBN 80-7199-010-8 (X-Egem). [Stať prof. PhDr. Rudolfa Urbánka „Královny Johana a Žofie" je na str. 122 – 133.]

Германские королевы
Герцогини Люксембурга